«Was It Worth It?» () — песня британской поп-группы Pet Shop Boys, первый сингл группы, не попавший в верхнюю двадцатку британского музыкального чарта (достиг 24-го места).

Концертная версия 

На мировом турне «Nightlife Tour», проходившем в 1999—2000 гг., группа исполняла песню в акустическом варианте — под гитару.

Список композиций

CD (UK) 

1. «Was It Worth It?» (4:22)

2. «Miserablism» (4:11)

3. «Was It Worth It?» (Dub) (5:15)

4. «Was It Worth It?» (12" Mix) (7:12)

CD (US) 

1. «Was It Worth It?» (4:22)

2. Was It Worth It? (12" Mix) (7:12)

3. Miserablism (Electro Mix) (5:35)

4. Music for Boys (Pt.3) (5:34)

5. Overture To Perfomance (6:15)

Высшие позиции в чартах

Примечания

Литература 
 Дискография Pet Shop Boys

Песни Pet Shop Boys